Frankie and Johnny - 25 album studyjny Elvisa Presleya, wydany 1 marca 1966 roku, będący ścieżką dźwiękową do filmu Frankie i Johnny.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Okładka reedycji z 1976 roku

Albumy Elvisa Presleya
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1966
Ścieżki dźwiękowe do filmów